New York város zászlaja
 New York állam zászlaja